Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2015 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Januar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 

2015
Dameneinzel (Qualifikation)